Serie A i fotboll 1992/1993 vanns av AC Milan.

Slutställning

Nedlyttningskval 
Match i Bologna, 12 juni 1993

Brescia Calcio nedflyttade till Serie B 1993/1994.

Källor

Sources 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
 Italian wiki-version, with pictures and info
 1992-93 Season results, at RSSSF

1992 i Italien
1993 i Italien
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992/1993